Mistrzostwa Europy w Rugby 7 Mężczyzn 2009 – ósme mistrzostwa Europy w rugby 7 mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez FIRA-AER mające na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Europie. Zostały rozegrane w dniach 16 maja – 12 lipca 2009 roku w formie siedmiu turniejów – sześciu eliminacyjnych oraz finałowego rozegranego w Hanowerze. Turniej finałowy odbył się wraz z zawodami żeńskimi.

Informacje ogólne 
Zaplanowano rozegranie sześciu turniejów eliminacyjnych – w Polsce, Rosji, Chorwacji, Ukrainie, Czechach i Grecji. Każdy z zespołów miał uczestniczyć w dwóch turniejach eliminacyjnych, za zajęte w nich miejsca otrzymując punkty do klasyfikacji generalnej. Dziesięć najwyżej sklasyfikowanych zespołów, uwzględniając gospodarzy, awansowało do turnieju finałowego.

Walka o tytuł mistrzowski rozstrzygnęła się 11–12 lipca 2009 roku na AWD-Arena w Hanowerze. Mistrzem Europy została po roku przerwy została Rosja. Najwięcej punktów w turnieju finałowym zdobył Terry Bouhraoua, zaś przyłożeń Władimir Ostrouszko.

Turnieje kwalifikacyjne

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Bowl

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona FIRA-AER